

Localidades 
 Vail (Arizona)
 Vail (Colorado)
 Vail (Iowa)

Desambiguação